Список країн за туристичними відвідуваннями укладається Всесвітньою організацією туризму (UNWTO) у складі власної публікації «Барометр світового туризму».

Міжнародний туризм за країною призначення — 2015 

Головні міжнародні туристичні напрямки станом на 2015 рік:

Міжнародний туризм за країною призначення — 2007 
Із загального обсягу в 903 млн міжнародних туристів 2007 року, 58 країн відвідувалися найбільше. Це такі країни: 

Для детальніших даних по туризму у 2007 році дивіться випуск барометра за червень 2008.

Див. також 
 Турист

Примітки

Посилання 
 UNWTO World Tourism Barometer
 Рейтинг туризму - віртуальний рейтинг міжнародного туризму по країні

Туризм
Туристичними відвідуваннями
Міжнародні рейтинги
Статистичні дані